Condado de Steuben es el nombre de 2 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Steuben (Indiana)
 Condado de Steuben (Nueva York)